Scissors peut désigner :
 Scissors, une localité dans l'État du Texas, aux États-Unis ;
 Scissors, un thriller américain de , avec Sharon Stone, sorti en 1991 ;
 Scissors, un titre alternatif du court-métrage Absurda de David Lynch sorti en 2007.